«Завоевание полюса» (, 1912) — один из поздних научно-фантастических фильмов Жоржа Мельеса, поставленный по очень отдалённым мотивам произведений Жюля Верна.

Сюжет 
Профессор Мабулофф выступает на собрании, где обсуждается наилучший способ достигнуть Северного полюса. В то время как другие безуспешно используют для этого монгольфьер или автомобиль, Мабулофф решительно отправляется на Полюс на специально сконструированном им самолёте. В полёте ему встречаются ожившие знаки Зодиака и прочие небесные тела водевильного вида. Приземлившись в Арктике, исследователи сталкиваются с вмёрзшим по плечи в лёд Снежным Великаном, который съедает Мабулоффа, но соратники профессора вынуждают чудовище его выплюнуть. Затем путешественники пытаются найти Северный полюс, но попадают в берлогу того же Великана. Прилетевшая за ними спасательная экспедиция обнаруживает, что в живых остался только профессор.

В ролях 
 Жорж Мельес — Профессор Мабулофф

Факты 
 Профессор Мабулофф был также центральным персонажем фильма «Невероятное путешествие» (1904).
 Сцена, в которой путешественники катаются на Земной Оси как на карусели в окружении своих национальных флагов пародирует постановочный снимок, сделанный экспедицией Роберта Пири.
 Эта картина визуально отличается непривычной для фильмов Мельеса глубиной кадра.

Ссылки 
 
 

Немые фильмы Франции
Фантастические фильмы 1912 года
Фантастические фильмы Франции
Экранизации произведений Жюля Верна
Фильмы Жоржа Мельеса
Короткометражные фильмы Франции
Приключенческие фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1912 года
Короткометражные фантастические фильмы
Фильмы ужасов 1912 года
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы ужасов Франции
Фильмы о монстрах
Экранизации литературных произведений
Чёрно-белые фильмы ужасов
Немые фильмы ужасов